Pöllänkari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pöllänkari (ö, lat 65,81, long 28,43), Norra Österbotten, Koillismaa, 
 Pöllänkari (ö, lat 66,27, long 28,88), Norra Österbotten, Koillismaa, 
 Lappalaisenkari, ö, Norra Österbotten, Koillismaa, 

Robotskapade Finlandförgreningar